Недеми — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Недеми — река, правый приток р. Дербеке, координаты 65°58' с. ш. 136°32' в. д., код ГКГН 124539.
 Недеми — река, правый приток р. Дябатыма, координаты 59°51' с. ш. 136°13' в. д., код ГКГН 499729.
 Недеми — река, левый приток р. Куогас-Утуйбут, координаты 69°56' с. ш. 120°30' в. д., код ГКГН 377828.

См. также